Герб муниципального образования Садо́вое се́льское поселе́ние Вышневолоцкого района Тверской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Герб утверждён Решением Совета депутатов Садового сельского поселения № 32 от 25 сентября 2006 года.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под регистрационным номером 3038.

Описание герба 
 «В зелёном поле на лазоревой оконечности стена без зубцов: посередине серебряная, по сторонам — золотая, мурованная чёрным и сопровождаемая вверху тремя золотыми яблоками с червлёными боками (два и одно). Щит увенчан муниципальной короной установленного образца».

Обоснование символики 
На территории поселения с 1946 г. школа [[[садоводство|садоводов]]-агротехников, специализирующаяся на выращивании саженцев районированных сортов яблонь. Плодопитомник неоднократно становился призёром выставок на ВДНХ. Это отражено в изображении трёх яблок.

Золотой пояс с серебряным прямоугольником означает гранитную плотину, которая регулировала уровень воды для спуска и подъёма барж по Вышневолоцкой водной системе.

См. также 
 Гербы населённых пунктов Тверской области

Примечания 

Гербы населённых пунктов Тверской области
Гербы с муниципальными коронами
Гербы с изображением крепостной стены
Гербы с изображением яблока